Kenda ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Kenda (1941–2015), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Sébastien Kenda Ntumba (* 1960), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Tshilomba

Kenda bezeichnet:
 Kenda (Unternehmen), taiwanischer Hersteller von pneumatischen Reifen